Trans Am steht für:

 Pontiac Trans Am, einen amerikanischen Sportwagen
 Trans Am (Rockband), eine amerikanische Rockband
 Trans Am (Computerspiel), ein Videospiel von Rare
 Trans-Am-Serie, eine US-amerikanische Automobilrennserie
 Trans Am Bike Race, ein unsupported Radrennen über 4400 Meilen zwischen Oregon und Virginia